Xi Centauri pode se referir a:
Xi1 Centauri
Xi2 Centauri